Элберт:

 Элберт — гора в штате Колорадо в округе Лейк.